De Worp (Deventer), plantsoen en officieuze naam voor een wijk van Deventer
 De Worp (Drimmelen), natuurgebied nabij Drimmelen